Das Montaza Palace ist ein Palais im Stil des Eklektizismus  in Alexandria. Das Gebäude wurde  1923–28 von Ernesto Verrucci nach dem Vorbild des Castello Mackenzie in Genua erbaut.

Quellen 
 Mohamed Fouad Awad (Dozent für Architektur an der Universität Alexandria): Italy in Alexandria: influences on the built environment. Alexandria preservation trust, Alexandria 2008.
 Mohamed Ali Mohamed Khalil: The Italian architecture in Alexandria Egypt. (Thesis submitted to University Kore of Enna to obtain Second level master degree in architecture restoration A.A. 2008-2009), Volltext online
 Mercedes Volait: La communauté italienne et ses édiles. In: Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée. Année 1987, Volume 46, Numéro 46, SS. 137–156, Volltext online.

Einzelnachweise

Weblinks 

Bauwerk in Alexandria